Алекса́ндр Виле́нкин:
 Виленкин, Александр Абрамович (1883—1918) — российский юрист, офицер и политический деятель.
 Виленкин, Александр Владимирович (род. 1949) — американский физик и космолог, сын В. Л. Виленкина.